Ternant-les-Eaux, municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Ternant (Charente Marítim), municipi al departament del Charente Marítim (regió de la Nova Aquitània, França)
 Ternant (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Ternant (Nièvre), municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 La Motte-Ternant, municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)